Gorki může být:
 Horki – město v Bělorusku rusky nazývané Gorki
 Gorki Leninskije – sídlo městského typu v Rusku